Frons (lat. = Stirn) bezeichnet

 die Stirn des Menschen und anderer Wirbeltiere
 die Stirnregion auf der Kopfkapsel der Insekten, siehe Frons (Insekt)

Siehe auch:
 Fronz